

Fumetti 
 Bolivar Trask – personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby
 Larry Trask – personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Neal Adams

Persone 
 Diana Trask – cantante australiana
 Keith Trask – ex canottiere neozelandese
 Larry Trask – linguista britannico

Altro 
 Betty Trask Award – premio letterario britannico assegnato annualmente dal sindacato di scrittori